Ахтырский полк — укороченное наименование формирований Русского войска и Русской армии:
 Ахтырский слободской казачий полк — полк поселённых запорожских черкас.
 Ахтырский 12-й гусарский полк — регулярный полк, сформированный из поселённого полка имевший различные наименования:
 Ахтырский 36-й драгунский полк.